Globe arena je športno-glasbena dvorana v Stockholmu na Švedskem. Gostila je tudi Pesem Evrovizije 2000. Zgrajena je bila v dveh letih in odprta leta 1989. Ima obliko bele žoge. Gostila je več kot 16,000 komedij in koncertov in 13,000 tekem na ledu.

Športne dvorane
Zgradbe in objekti v Stockholmu
Zgradbe in objekti, zgrajeni leta 1989